Сидар Хил има више значења:
 Сидар Хил (Мисури)
 Сидар Хил (Нови Мексико)
 Сидар Хил (Тексас)
 Сидар Хил (Тенеси)